Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie Premier, se dispute du 2 au .

Svetlana Kuznetsova remporte le simple dames. En finale, elle bat Agnieszka Radwańska, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Kirilenko et Zheng Jie.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
San Diego
Sport en Californie en 2010
Tennis en août 2010
Tennis aux États-Unis en 2010